Gallitos puede referirse a:

 el juego de niños, Gallitos;
 juego donde dos personas hacen fuerza con el brazo apoyados en el codo, Pulsear;
 el nombre común de la planta Antirrhinum majus; 
 el nombre común de la planta Lamium amplexicaule;
 el nombre común de la planta Lathyrus latifolius
 el nombre común de la planta Linaria supina
 el nombre común de la planta '''''Ranunculus bulbosus.